Жестокое обращение с детьми
 Жестокое обращение с животными